Canton de Montmirail, canton français, situé dans le département de la Marne, et dont le chef-lieu est Montmirail ;
 Canton de Montmirail, canton français, situé dans le département de la Sarthe, et dont le chef-lieu est Montmirail.

Voir aussi 
 .